Rascha bezeichnet

 Rascha (Großpostwitz), Ortsteil von Großpostwitz im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Raša, Ort in Kroatien
 Rašov u Litvínova, Ortsteil von Klíny, Okres Most, Tschechien

Rascha ist der Künstlername von:

 Mascha von Rascha (* 1978; Ekaterina Nikolajewna Schmidt), russisch-deutsche Komikerin, Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Rasa